Grazac (Haute-Garonne)
 Grazac (Haute-Loire)
 Grazac (Tarn)